Ке́тчерская улица — улица в Москве, на территории Восточного административного округа, в районе Вешняки.

Местоположение 
Кетчерская улица проходит между Вешняковской улицей и МКАД. Кетчерская улица имеет развязку с МКАД, за которой переходит в Носовихинское шоссе.

Почтовое отделение — 111402.

Транспорт 
В начале улицы расположена платформа Новогиреево Горьковского направления МЖД. В 850 метрах к северу от улицы расположена станция метро . По Кетчерской улице ходит общественный транспорт — автобусные маршруты № 21, 208, 285, 232, 974, н4.

История улицы 
Кетчерская улица образована 26 мая 1970 года. Улица сохранила название 1-го и 2-го Кетчерских проездов, находившихся ранее в этом районе. Названа в честь Н. Х. Кетчера (1809—1886) — российского писателя, переводчика и врача.

Примечательные здания и сооружения

По нечётной стороне 
 № 3г — SaleGlass
 № 7 — Сис-Натурад, Телкорд, Com-MIX
 № 7 стр 6 — Шанс-2003, Формула Тепла, Триумф
 № 9 — Превокс Моторс, Ника, Автозапчасти
 № 11 — Автодомой
 № 11а — МОЭК, ГСК Мотор
 № 13 — Альянс Супернова, «Альянс», «Гурмэ»
 № 13 стр 1 — Кузовной цех Тринити Моторс, Магазин «Импульс», «Лоренс»
 № 13 стр 2 — Heisskraft, Хованский банк, Atdc
 № 15а — Рынок, «АйсФиш», ИП Маркелова Н. А.

По чётной стороне 
 № 2а — Банкомат Сбербанка России, Интернет-магазин Avtoall.ru, Рынок Сортс
 № 2ас5 — Витаколор
 № 2 к 4 — ЖСК Гюйс
 № 2  к 5 — Спортивно-досуговый центр Вешняки (район Москвы)|Вешняки
 № 4 — Банкомат Сбербанка России, Киоск мороженого, ИП Мамедов Р. В.
 № 4а — Евросеть, Fix Price, «Подружка»
 № 4б — Пятёрочка, Автобусная станция Кетчерская
 № 4б стр 1 — Ариадна-Ком
 № 6а — Детский сад № 813
 № 6б — Центр развития ребёнка — детский сад № 1039
 № 6 к 2 — ЖСК Новогиреево-1
 № 6 к 3 — Инженерная служба ГКУ района Вешняки
 № 8а — Клуб Асана, Школа № 1389 с углубленным изучением английского языка
 № 8б — Детский сад № 1009
 № 10 — Триколор ТВ
 № 10а — Школа № 634
 № 12 — Товарищество собственников жилья|ТСЖ Кетчерская-12, Артмедиаоушен, Комплекс свадебных услуг для вас
 № 16 — «Сплав», Пост ДПС, «Малина»
 № 18 — Подстанция «Баскаково»
 № 20 — Перовское кладбище

Примечания 

Вылетные магистрали Москвы